Das Skive–Løbet ist ein dänisches Straßenradrennen mit Start und Ziel in Skive.

Erstmals wurde das Eintagesrennen im Jahr 1998 ausgetragen. In den Jahren 1999 bis 2001, 2004, 2008 und 2009 gab es keine Ausgabe dieses Rennens. Es ist Teil der UCI Europe Tour und ist dort in der Kategorie 1.2 eingestuft.

Sieger

Weblinks 

Eintagesrennen
UCI Europe Tour
Straßenradrennen in Dänemark
Sport (Skive Kommune)
Erstveranstaltung 1998